Hünenschloss steht für:

 Heisterschlösschen, Burgstall bei Beckedorf, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Großsteingrab Steinbeck, Grabanlage in Buchholz in der Nordheide, Landkreis Harburg, Niedersachsen